Dobra Voda puede referirse a:
 Dobra Voda (Benkovac), localidad de Croacia en el ejido de Benkovac, condadado de Zadar.
Dobra Voda (Čaglin), localidad de Croacia en el ejido de Čaglin, condado de Požega-Eslavonia.
Dobrá Voda u Pacova, localidad de la República Checa en el distrito de Pelhřimov.
Dobrá Voda u Českých Budějovic, localidad de la República Checa en el distrito de České Budějovice.
Dobrá Voda (Trnava), localidad de Eslovaquia en el distrito de Trnava.
Dobrá Voda (Žďár nad Sázavou), localidad de la República Checa en el distrito de Vysočina. 
Dobrá Voda u Hořic, localidad de la República Checa en el distrito de Jičín.